Pastewnik – wieś w powiecie kamiennogórskim (województwo dolnośląskie)
 Pastewnik – część miasta Łukowa
 Pastewnik – zajazd, skansen w Przeworsku.